ASB Bank Classic 2000 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2000 является 15-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 3 по 8 января 2000 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Лиховцева (№ 18 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Энн Кремер выигрывает своё первое одиночное соревнование в рамках турниров ассоциации.
 Кара Блэк уступает свой первый же финал в рамках одиночных турниров ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Кара Блэк выигрывает свой 1-й титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Александра Фусаи выигрывает свой 10-й титул на парных соревнованиях ассоциации.

См. также 
 ASB Bank Classic

 WTA Тур 2000

 Серия турниров 4-й категории WTA

 Heineken Open 2000

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2000 года
2000